Wieners ist der Familienname folgender Personen:

 Annette Wieners (* 1964), deutsche Journalistin und Schriftstellerin 
 August Wieners (1885–1963), deutscher Lehrer und Schriftsteller 
 John Wieners (1934–2002), US-amerikanischer Lyriker
 Michael Wieners (1907–1943), deutscher römisch-katholischer Märtyrer

Wieners steht für:

 Wieners (Film), US-amerikanischer Film von Mark Steilen (2008)